Йовчев — болгарская фамилия; имеет женскую форму Йовчева.
 Йовчев, Георги (род. 1950) — болгарский религиозный деятель, католический епископ.
 Йовчев, Йордан (род. 1973) — болгарский гимнаст, участник шести Олимпийских игр с 1992 по 2012 годы, серебряный призёр Олимпиады-2004.
 Йовчев, Лазар (в монашестве Иосиф I; 1840—1915) — епископ Болгарской православной церкви, в 1877—1915 годы — её предстоятель в ранге Экзарха Болгарского.